EOD может означать:
 End Of Day — финансовый термин
 Evolve Or Die- название политической партии в Монтане, США
 End of Data знак или сигнал в электронике
 «End of discussion» — акроним, иногда используемый в текстовых сообщениях
Explosive Ordnance Disposal - В США утилизация взрывоопасных боеприпасов (EOD) - это специализированная техническая область в вооруженных силах и правоохранительных органах.

Примечания